Не́вельская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Невельская улица — улица в Полоцке.
 Невельская улица — улица в посёлке Россоны Витебской области.

Россия 
 Невельская улица — улица в Великих Луках.
 Невельская улица — улица в Калининграде.
 Невельская улица — улица в Кемерове.
 Невельская улица — улица в городе Корсакове.
 Невельская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Невельская улица — улица в Оренбурге.
 Невельская улица — улица в деревне Плиссы Псковской области.
 Невельская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Невельская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Невельская улица — улица в селе Троицкое Сахалинской области.

Украина 
 Невельская улица — улица в Донецке.
 Невельская улица — улица в городе Кривой Рог.
 Невельская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Невельская